Nieve (spanisch: „Schnee“) ist der Familienname folgender Personen:

 Bola de Nieve (1911–1971), kubanischer Pianist und Sänger
 Kelvin de la Nieve (* 1986), spanischer Boxer
 Mikel Nieve (* 1984), spanischer Radrennfahrer
 Steve Nieve (* 1958), englischer Pianist, Keyboarder und Komponist

Siehe auch:

 Copito de Nieve, Gorilla mit Albinismus
 Nieves